Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn 1987 odbyły się w dniach 3 - 14 czerwca w Grecji. Zwyciężyła drużyna gospodarzy, pokonując w finale reprezentację ZSRR. Brązowy medal wywalczyła drużyna Jugosławii. Reprezentacja Polski zajęła siódme miejsce. MVP turnieju został Grek Nikos Galis.

Grupy 
Dwanaście drużyn zostało podzielonych na dwie grupy, po sześć zespołów każda:

Faza grupowa 
 Cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do ćwierćfinałów. Dwie ostatnie walczą o miejsca 9 - 12.

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Miejsca 5 - 8

Miejsca 9 - 12

Nagrody

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

1987
1987 w koszykówce
1987 w Grecji
Koszykówka w Grecji